Раевский/Раёвский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

Россия 
 Раевский сельсовет — Башкортостан, Альшеевский район.
 Раевский сельсовет — Башкортостан, Давлекановский район.
 Раевский сельсовет — Краснодарский край, Новороссийск.
 Раевский сельсовет — Пензенская область, Земетчинский район.
 Раевский сельсовет — Саратовская область, Ивантеевский район.
 Раевский сельсовет — Смоленская область, Монастырщинский район.
 Раёвский сельсовет — Тамбовская область, Моршанский район.

Украина 
 Раевский сельский совет — Днепропетровская область, Синельниковский район.